Gleick ist der Familienname von

 James Gleick, amerikanischer Autor und Journalist
 Peter Gleick, amerikanischer Wissenschaftler